Ubu puede referirse a:
ubu, símbolo del elemento químico unbiunio
a Ubu (traducido a menudo como Ubú), personaje teatral de Alfred Jarry, protagonista de Ubú rey y de varias obras más: Ubú en la colina, Ubú encadenado, Ubú cornudo.
a UbuWeb, página dedicada al arte experimental. 

Da nombre a:
 Père Ubu, un hebdomadario satírico belga;
 Pere Ubu, un grupo de rock americano;
 L'Ubu, sala de conciertos en Rennes.
 Ubu, une canción de Dick Annegarn en el disco Sacré géranium (1974)
 Ubu Repertory Theater, teatro americano en New York dedicado a piezas en lengua francesa

Otros:
 Ubuu, personaje del manga Dragon Ball ;
 Ubu, personaje del Universo DC, enemigo de Batman ;
 ubu, símbolo del elemento químico unbiunio
 Ubu, un comité de desarrollo municipal en Nepal ;
 Ubu, marca de joyas de fantasía.

UBU es la sigla de :
 UBU, sigla de la Universidad de Burgos;
 universidad de Ubon Ratchathani en Tailandia;
 Associación universitaria de Bristol (University of Bristol Union);
 Asociación estudiante de la universidad de Bradford (University of Bradford student's Union);
 Partido político burundés Umuhari w'abakozi b'Uburundi (Frente de los trabajadores de Burundi).